L'Open de Colombie de squash 2009 est l'édition 2009 de l'Open de Colombie de squash qui se déroule du 24 au 30 août 2009 à Bogota. Le tournoi fait partie de la catégorie PSA 3 Star et il est doté de  de prix.

Le tableau est composé de 16 participants dont huit têtes de série et quatre qualifiés. Une wild-card est attribuée à Arturo Jaramillo.

David Palmer remporte le titre face à Borja Golán au terme d'une finale épique de  marquée par l'abandon de Borja Golán sur blessure.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Open de Colombie de squash

Liens externes 

Open de Colombie de squash
Squash en 2009
Sport en Colombie en 2009
Sport en août 2009